Oka je lahko:

 Oka, reka v osrednji Ruski federaciji, pritok Volge, dolga 1480 km
 Oka, reka v Sibiriji, dolga 953 km
 oka, utežna  in votla mera v Turčiji in sosednjih deželah
 Oka, Otroška knjiga, založba